vratar, čuvar gola u sportu
 nogometni vratar, čuvar vratiju u nogometu
 hokejski vratar, čuvar vratiju u hokeju

Hrvatska:
 Vratar (utvrda), srednjovjekovni grad u blizini ceste Metković — Nova Sela — Vrgorac, pored mjesta Borovci

Naselja u BiH:
 Vratar (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Vratar (Sutjeska, BiH)
 Vratar (Žepa, BiH)